Nogometni klub "Vitoš" (NK "Vitoš"; "Vitoš" Vitaljina; "Vitoš") je bivši nogometni klub iz Vitaljine, općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska.  
Klupske boje su bile plava i bijela.

O klubu 
NK "Vitoš" je osnovan1926 godine, te je povremeno djelovao. Do obnove i službene registracije dolazi 1957. godine. Ime je "Vitoš" dobi po antičkom nalazištu Vitoš-grad, 
po kojem je i naselje Vitaljina dobila ime, ujedno i najjužnije naselje u Hrvatskoj.  
"Vitoš" se natjecao u "Općinskoj ligi Dubrovnik" (Konavle)", te također u "Međuopćinskoj ligi Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo". Klub prestaje s radom 1990.-ih gdina.  
Slično kao i kod drugih ugašenih nogometnih klubova s Konavala, naknadno je osnovan malonogometni klub "Vitoš", koji se pretežno natječe na ljetnom prvenstvu konavoskih sela.

Uspjesi  
 Općinska liga Dubrovnik / Prvenstvo ONS Dubrovnik 
 prvak: 1978./79. 
 drugoplasirani: 1975./76., 1977./78., 1986./87. (Konavle)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Vitaljina

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 320    
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 88   
 Jurica Gizdić i dr: 80 godina Splitsko-dalmatinskog saveza, Split, 2001., , str. 177 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 238  
 sabljakdavor.com, Nogometni klubovi u Hrvatskoj , pristupljeno 26. siječnja 2021. 
 konovizija.com.hr, Vitaljina, pristupljeno 26. siječnja 2021. 
  

Nogometni klubovi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Konavle